Příjmení Scholl má více osob:

 Andreas Scholl (1967) – německý kontratenorista
 Hans Scholl (1918–1943) – německý student, spoluzakladatel skupiny Bílá růže
 Heinrich von Scholl (1815–1879) – rakousko-uherský generál, předlitavský ministr zeměbrany
 Josef Scholl (1804 nebo 1805–1884) – rakouský právník a politik, poslanec Říšského sněmu
 Sophie Schollová (1921–1943) – německá studentka, sestra Hanse Scholla, spoluzakladatelka skupiny Bílá růže
 Sophie Scholl - Poslední dny – německý film roku 2005, mapující poslední dny života Sophie Schollové

Německá příjmení